ABA liga za sezonu 2014./15. je četrnaesto izdanje Jadranske košarkaške lige u kojoj sudjeluje četrnaest klubova iz osam država. Pobjednik je prvi put postala Crvena zvezda Telekom iz Beograda.

Sudionici 
  Igokea - Laktaši / Aleksandrovac
  Levski - Sofija
  Budućnost VOLI - Podgorica
  Zadar - Zadar
  Cedevita - Zagreb
  Cibona - Zagreb
  Szolnoki Olaj - Szolnok
  MZT Skopje Aerodrom - Skoplje
  Union Olimpija -  Ljubljana
  Krka - Novo Mesto
  Crvena zvezda Telekom - Beograd 
  Partizan NIS -  Beograd
  Mega Leks - Srijemska Mitrovica / Beograd 
  Metalac Farmakom - Valjevo

 Mega Leks je u sezonu ušla kao Mega Vizura, domaće utakmice igra u Srijemskoj Mitrovici, dok je klub registriran u Beogradu

Ljestvica i rezultati

Ljestvica

Doigravanje 
Poluzavršnica i završnica se igraju kao best-of-five serija (pobjednik momčad koja prije ostvari tri pobjede). 
 - domaća utakmica za klub1 
 - gostujuća utakmica za klub1

Poveznice 
 Euroliga 2014./15.
 Hrvatska A-1 liga 2014./15.

Izvori 
 službene stranice
 abaliga.com, ABA 2014./15., ljestvica, pristupljeno 2. svibnja 2015.
 hrsport.net, ABA liga 2014./15., ljestvica 
 

2014-15